Михаэль Рот (; 18 июня 1936 — 23 июля 2019) ― немецкий инженер, профессор, cпециалист в областях автоматизации, микропроцессорной технологии, информатики и социологии, а также философии науки. Являлся одним из пионеров в области развития вычислительной техники в Германии.

Биография 
Родился 18 июня 1936 года в деревне Ломничка района Стара-Любовня Прешовского края, Словакия.

В 1957 году поступил в Технический университет Ильменау. Специализировался на теории автоматического управления и был учеником Карла Райниша. Окончил институт в 1963 году, после чего устроился работать там же в качестве ассистента. В 1967 году был удостоен докторской степени. Диссертацию посвятил вычислительной технике, с акцентом на проектирование гибридных компьютеров. Этот труд впоследствии стал важной основой для его более поздних исследований. В 1967―1968 гг. проходил дополнительное обучение в Московском энергетическом институте.

В 1970 году стал адбюнкт-профессором на кафедре технической и биомедицинской кибернетики Университета Ильменау. В сотрудничестве с экспертными комитетом Палаты технологии (Kammer der Technik: организация инженеров, техников и исследователей из ГДР) и комитетом электронной промышленности Тюрингии, Рот разработал технологию микрокомпьютеров, которую также вывел в качестве самостоятельной области кибернетики, посвятив этой теме несколько учебных пособий.

Рот стимулировал развитие этой технологии не только на основе своих исследований и опытно-конструкторских работ, но также посредством организации процесса обучения новых специалистов и издания технической литературы. Как исследователь, он сосредоточил своё внимание на вопросах, касающихся развития компонентов и инструментов для интеллектуальной автоматизации систем.

В 1978 году он был назначен профессором кафедры автоматизации и технической кибернетики в Университете Ильменау. Его лекции и учебники, направленные на расширенную подготовку инженеров по специальности микропроцессорных технологий в своё время были очень редким явлением в немецкоговорящих академических кругах.

Его сотрудничество с другими учёными профессорами — как, к примеру, с Райнхольдом Шенефельдом, — привело к началу обширного отраслевого научного исследования в области микропроцессорной техники в Ильменау. Рот, таким образом, способствовал развёртыванию научных исследований и разработок в области микропроцессоров. Параллельно он также работал над трансфером технологий, сотрудничая с представителями компьютерного бизнеса.

За время своей профессиональной деятельности, Рот разработал различные микроконтроллерные приложения. Благодаря этому он приобрёл опыт работы с языками программирования, использования сопутствующих средств разработки, а также аппаратных и программных компонентов. Системы для визуализации им были использованы для создания эффективного взаимодействия между человеком и машиной.

Помимо прочего, Михаэль Рот ещё с юности интересовался вопросами общего развития науки. В 1986 году он прошёл хабилитацию в Дрезденском техническом университее в области философии науки.

Скончался 23 июля 2019 года в Ильменау.

Избранные сочинения 
 Verwendung nichtlinearer Strukturen in steuerbaren Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärkern. Dissertation, TH Ilmenau, Fakultät für naturwissenschaftlich-technische Grundlagen, Ilmenau 1967.
 Elektronische Bauelemente der technischen Kybernetik. In: Funktionseinheiten der technischen Kybernetik, 8. Lehrbrief (F 77/8), Lehrbriefe für das Hochschulfernstudium, hrsg. von der Zentralstelle für das Hochschulfernstudium des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen 1974.
 Elektronische analoge und hybride Funktionseinheiten. In: Funktionseinheiten der technischen Kybernetik, 10. Lehrbrief (F 77/10), Lehrbriefe für das Hochschulfernstudium, hrsg. von der Zentralstelle für das Hochschulfernstudium des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen 1974.
 mit Werner Kriesel: Elektronische digitale Funktionseinheiten. In: Funktionseinheiten der technischen Kybernetik, 11. Lehrbrief (F 77/11), Lehrbriefe für das Hochschulfernstudium, hrsg. von der Zentralstelle für das Hochschulfernstudium des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen 1974.
 Mikroprozessoren. Wesen, Technologie, Weiterentwicklung, Aufbau, Programmierung, Anwendung. Wissenschaftliche Zeitschrift und Kammer der Technik-Hochschulsektion an der TH Ilmenau, Ilmenau 1977, 2. Und 3. Auflage 1978, 4. Auflage 1979, 5. Auflage, KDT-Bezirksverband, Suhl 1980.
 mit Todor Shergowski, Walter Krug: Speicherschaltkreise der Mikroprozessortechnik. Institut für Film, Bild und Ton, Berlin 1982.
 mit Todor Shergowski, Walter Krug: Funktionsblöcke ausgewählter Mikroprozessoren. Institut für Film, Bild und Ton, Berlin 1982.
 mit Todor Shergowski, Ilse Renner: Peripherie-Schaltkreise der Mikroprozessortechnik. Institut für Film, Bild und Ton, Berlin 1983.
 Evolution und Kooperation — Mensch und intelligenter Automat (Analysen und Hypothesen). Habilitation (Dissertation B), Technische Universität, Dresden 1986.
 Michael Roth (Hrsg.): Beiträge zur Mikrocomputertechnik. Verlag Technik, Berlin 1986, .
 mit Helga Schwietzke: Mikroprozessor-Architekturen. Institut für Film, Bild und Ton, Berlin 1988.
 Die intelligente Maschine — der Computer als Experte. Urania-Verlag, Leipzig; Jena; Berlin 1988, .
 mit Klaus Kaplick, Dieter Orlamünder, Heinz Bergmann: Computertechnik von A bis Z. Hrsg.: Jochen Horn. Fachbuchverlag, Leipzig 1990, .
 Universitäten — Hochschulen: akademisch — technologisch? Verband Hochschule und Wissenschaft, VHW-Mitteilungen 1/1994.
 Grundlegende Merkmale der gesellschaftlichen Evolution zur Wissensgesellschaft. Verband Hochschule und Wissenschaft, VHW-Mitteilungen 10/1997.
 Postulate zum Wandel der High-Tech-Industriegesellschaft zur High-Org-Wissensgesellschaft. In: Christiane Floyd, Christian Fuchs, Wolfgang Hofkirchner (Hrsg.): Stufen zur Informationsgesellschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski. Peter Lang — Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien 2002, .
 Die Zukunft der «Universität in der Wissensgesellschaft». In: Klaus Fuchs-Kittowski; Rainer E. Zimmermann (Hrsg.): Kybernetik, Logik, Semiotik. Philosophische Sichtweisen. Tagung aus Anlass des 100. Geburtstages von Georg Klaus. trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2015 (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Bd. 40), S. 425—440, .
 Immunsysteme in der biologischen, informationstechnischen und sozialen Evolution. In: Frank Fuchs-Kittowski; Werner Kriesel (Hrsg.): Informatik und Gesellschaft. Festschrift zum 80. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, PL Academic Research, Frankfurt a. M.; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Warszawa; Wien 2016,  (Print), E- (E-Book).

Примечания

Ссылки 
 

Электротехники
Преподаватели вузов Германии
Выпускники МЭИ